Рожественский — фамилия; имеет женскую форму Рожественская.
 Рожественский, Борис Николаевич (1874—1943) — советский учёный, специалист по выращиванию сахарной свёклы и зерновых культур. Академик ВАСХНИЛ (1935).
 Рожественский, Зиновий Петрович (1848—1909) — русский флотоводец, вице-адмирал (1904), генерал-адъютант (1904). См. также 
 Рождественский